Ла Бесера има више значења:

 Ла Бесера (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бесера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бесера (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бесера (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику